KCS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kings Creek Station (Australia)